Котсвилл () — топоним:
 Котсвилл — сельское сообщество в Новой Зеландии.
 Котсвилл — таун в штате Индиана, США.
 Котсвилл — невключённая территория в штате Миссури, США.
 Котсвилл — город в штате Пенсильвания, США.